Ермошкин — русская фамилия; женская форма Ермошкина.

 Известные носители 
 
 Ермошкин, Никита Григорьевич (1885—1918) — революционный деятель начала XX века, участник гражданской войны, участник борьбы за установление советской власти в Дагестане. См. также 
 Ермошкино — название ряда населённых пунктов.